Jim Holland, właśc. James Henry Holland (ur. 4 lipca 1967 w Hanover) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1991/1992, kiedy zajął 20. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zajął 10. miejsce w 40. Turnieju Czterech Skoczni. Brat Mike’a Hollanda

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: –
 sezon 1990/1991: –
 sezon 1991/1992: 20
 sezon 1992/1993: –
 sezon 1993/1994: –

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 12. miejsce (duża skocznia), 13. miejsce (normalna skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 46. miejsce (duża skocznia), 48. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 56. miejsce
 1992 Harrachov (CSK) – 34. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 52. miejsce (duża skocznia), 29. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 48. miejsce (duża skocznia), 48. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1967